Portugals damlandslag i fotboll representerar Portugal i fotboll på damsidan. Laget spelade sin första landskamp den 24 oktober 1981, 0–0 mot Frankrike i Le Mans. Laget kvalade in till EM 2017 vilket var lagets första mästerskap någonsin.

Laguppställning

Källor

Externa länkar
 Rec. Sport. Soccer Statistics Foundation - Portugals damlandskamper i fotboll

Se även
Portugals herrlandslag i fotboll

Landslag startade 1981
Fotboll i Portugal
Fotbollslandslag
Fotboll